Järna (Södertälje), een plaats in de Zweedse gemeente Södertälje
Järna (Vansbro), een plaats in de Zweedse gemeente Vansbro